Lasciami entrare (Låt den rätte komma in) – romanzo del 2004 di John Ajvide Lindqvist
Lasciami entrare (Låt den rätte komma in) – film del 2008 diretto da Tomas Alfredson